Александр Александрович Бакунин ( — ) — защитник Севастополя, участник сражений за свободу Италии, общественный деятель. Брат Михаила Бакунина, Павла Бакунина и Алексея Бакунина.

Биография 
Сын публициста Александра Михайловича Бакунина от его брака с Варварой Александровной Муравьевой. Родился в родовом поместье в Прямухине, крещен 23 ноября 1821 года в прямухинской церкви Покрова при восприемстве полковника Егора Максимовича Балтина и девицы Анны Петровны Полторацкой. 

Студент юридического факультета Московского университета (1839—1843), который окончил со степенью кандидата. Профессор истории римского права в Ришельевском лицее в Одессе (1848—1849).

Женился (январь 1852) на Елизавете Васильевне Марковой-Виноградской, родной сестре второго мужа А. П. Керн. Супружеская жизнь Александра Бакунина продолжалась недолго — через четыре месяца после рождения сына Алексея (январь 1853) Елизавета Васильевна умерла от чахотки (май 1853).

В начале Крымской войны поступил на военную службу рядовым и участвовал в обороне Севастополя (1854—1855), был награждён Георгиевским знаком отличия. Был произведён в офицеры и вышел в отставку.

Для совершенствования в живописи уехал в Италию, где в это время происходили события, связанные с объединением Италии. Александр Бакунин поступил волонтёром в войска Джузеппе Гарибальди, где прослужил несколько лет.

Введение в России земства, нового суда и других реформ побудило Александра Бакунина возвратиться на родину. Вернувшись в Россию (1862), избирается гласным Новоторжского уездного земства и Тверского губернского земства (с 1865). С самого введения мирового института он был мировым судьёй в Новоторжском уезде.
Придерживался либеральных взглядов до конца своих дней, уже в восьмидесятилетнем возрасте став членом кадетской партии (с 1905). Бакунин участвовал в выборах в Государственную думу Российской империи I-го, II-го и III-го созывов, в качестве выборщика, но избран не был.

Примечания

Литература 
 
 Веселовский Б. Б. Исторический очерк деятельности земских учреждений Тверской губернии (1864—1913 гг.). — Тверь, 1914.
 Пирумова Н. М. Земское либеральное движение. — М., 1977.
 
 Сысоев В. И. Бакунины. — Тверь, 2002.

Ссылки 
 В. И. Сысоев «Александр Александрович Бакунин»

Преподаватели Ришельевского лицея
Кадеты
Участники Крымской войны
Александр